

Петровське сільське поселення — сільське поселення, Дубьонський район, Мордовія
 Петровське сільське поселення — сільське поселення, Кривошиїнський район, Томська область